Джеймс М. Эди (; ) — американский философ XX века. Влиятельный феноменолог.

Биография 
Родился в Северной Дакоте. Учился в университетах США и Европы. В Бельгии получил звание доктора философии. Знал не менее шести языков. Затем преподавал в Иллинойсе вплоть до ухода в отставку. Вместе с соратниками основал философское феноменологическое общество SPEP (:en:Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP). Скончался от рака в своем доме во Флориде.

Труды

В которых Д. Эди был автором или редактором 
  186 стр.

 
  .

  286 стр.

  309 стр.

  383 стр.

  414 стр.

  271 стр. .

  150 стр.  (cloth),  (paper).

  104 стр.  (trade paper),  (paper).

  111 стр.  (cloth),  (paper).

Переводы 
 Thévenaz, Pierre (1962). What is phenomenology? and other essays. translated by James M. Edie, Charles Courtney, and Paul Brockelman. Chicago: Quadrangle. 191 стр.
 Merleau-Ponty, Maurice (1963). In praise of philosophy. translated by John Wild and James M. Edie. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. 67 стр.
 Merleau-Ponty, Maurice (1964). The primacy of perception, and other essays on phenomenological psychology, the philosophy of art, history, and politics. edited and partly translated by James M. Edie. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. 228 стр.

О нём 
  445 стр. .

  261 стр.  (cloth),  (paper).

Примечания 

Философы США